Beaman ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beaman (Iowa)
 Beaman (Missouri)
 Beaman Crossroads (North Carolina)

Personen:
 Brian Beaman (* 1984), US-amerikanischer Sportschütze
 Fernando C. Beaman (1814–1882), US-amerikanischer Politiker
 John Beaman (* 1951), englischer Politiker
 John Homer Beaman (* 1929), US-amerikanischer Botaniker
 Lottie Beaman (1900–nach 1929), US-amerikanische Bluessängerin und Musikerin
 Nicholas Beaman (1897–1970), britischer Wasserballspieler

Unternehmen:
 Beaman Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Beaman and Smith Company Mill, in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 06000299
 Beaman House, in Kalispell, Montana, ID-Nr. 94000872

Siehe auch:
 Beamon
 Beeman